CO
 monóxido de carbono
 estado do Colorado, Estados Unidos
 Colômbia (código de país ISO 3166)
 província de Como - Itália.
 código ISO 3166-2 do distrito português de Coimbra

Co
 símbolo químico do cobalto
 (Co.) company (companhia em inglês)

co
 código [[ISO 639]337091]-1 para a língua corsa
 (co-) prefixo significando com. Exemplo: Com quem está meu celular?

Desambiguações de siglas